Ральф Бостон (; род. 9 мая 1939, , Миссисипи) — американский легкоатлет (прыжки в длину). Олимпийский чемпион (1960) и призер (1964, 1968), пятикратный рекордсмен мира по прыжкам в длину.

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Олимпийские чемпионы от США
Прыгуны в длину США
Выпускники Университета штата Теннесси